Havermann ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Hans Havermann (1930–2015), deutscher Wirtschaftsprüfer und Manager
 Heinrich Havermann (1909–1971), deutscher Tierzuchtwissenschaftler und Hochschullehrer an der Universität Bonn

Siehe auch 
 Habermann
 Haverman

Weblinks 
 Havermann bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname